Суперкуп Француске у фудбалу познат и као Трофеј шампиона () је годишње фудбалско суперкуп такмичење у Француској у коме се састају шампион Прве француске лиге и освајач Купа Француске из претходне сезоне.

Историјат 

Трофеј шампиона се под овим називом организује од 1995. године, али Суперкуп Француске постоји још од 1949. године. Тада је Ремс као шампион Француске за сезону 1948/49 савладао освајача Купа Француске РЦФ Париз коначним резултатом 4:3 у мечу који се играо на стадиону у Коломбу и тако постао први освајач незваничног Суперкупа Француске.

После тог првог дуела, следећа надметања за Суперкуп Француске одвијају се под називом ’’’Изазов шампиона’’’ у периоду од 1955. до 1973, а онда и 1985. и 1986. године.

Године 1995. Фудбалски савез Француске званично враћа ово такмичење под данашњим називом ’’’Трофеј шампиона’’’, први меч играју јануара 1996. Париз Сен Жермен и Нант на Стадиону Франисис Ле Бле у Бресту.

Париз Сен Жермен је најуспешнији тим са 11 освојених трофеја.

Финалне утакмице

Успешност по клубовима

Види још 
 Прва лига Француске
 Куп Француске

Референце

Спољашње везе 
 

 
Француска
Фудбал у Француској